Фамилија Гомез има више значења:

 Фамилија Гомез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гомез, Веракруз Дос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гомез, Ехидо Тореон Парсела Куарента (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гомез, Ехидо Тула (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гомез, Колонија Абасоло (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гомез, Колонија Закатекас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гомез, Колонија лос Меданос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гомез, Колонија Серо Пријето (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гомез (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гомез (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику